Another World (televisieserie), een Amerikaanse soapserie
 Another World (album), een muziekalbum van Brian May
 Another world (Rafferty), een muziekalbum van Gerry Rafferty
 Another World (boek), een roman van Pat Barker
 Another World (computerspel), een computerspel uit 1991